Double Allégeance est le onzième tome de la série fantasy d’Anne Robillard Les Héritiers d'Enkidiev. Il est paru le  aux éditions Wellan Inc. au Canada puis le  aux éditions Michel Lafon en France.

Résumé 
À Émeraude, les Chevaliers décident d'aller secourir Myrialuna et sa famille emprisonnés à An-Anshar par Kimaati.

Kimaati reçoit enfin une armée d'hommes-taureaux. Persuadé d'être invincible, le dieu-lion tente d'influencer Fan de Shola, mais une enchanteresse prépare un sombre complot.  

Apprenant que les Chevaliers tentent de récupérer la famille royale, Kimaati ignore qu'à leur tête se trouve le maître magicien Kira...

Lassa continue de chercher l'enfant qui peut empêcher la destruction des mondes...

Les Héritiers d'Enkidiev
Roman d'Anne Robillard
Roman de fantasy canadien
Roman canadien paru en 2015
2015 en fantasy